Karl von Hohenzollern-Sigmaringen ist der Name folgender Personen:
* Karl (Anton Friedrich Meinrad Fidelis) von Hohenzollern-Sigmaringen (1785–1853), Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen, siehe Karl (Hohenzollern-Sigmaringen) 
 Karl II. von Hohenzollern-Sigmaringen (1547–1606), erster Graf von Hohenzollern-Sigmaringen, siehe Karl II. (Hohenzollern-Sigmaringen)
 Karl Eitel Friedrich (Zephyrinus Ludwig) von Hohenzollern-Sigmaringen (1839–1914), Fürst und König von Rumänien, siehe Karl I. (Rumänien)
 Karl Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen (1724–1785), Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen und Herr zu Haigerloch und Wehrstein, siehe Karl Friedrich (Hohenzollern-Sigmaringen)